Contretemps peut correspondre à :
 en solfège rythmique, on appelle contretemps une note attaquée sur un temps faible, et suivie d'un temps fort occupé par un silence.
 Contretemps, un épisode de la série télévisée Star Trek en 1967.
Contretemps, une mini-série créée par Stephen King en 1991.
Contretemps, « Revue de critique communiste », une revue trimestrielle fondée par Daniel Bensaïd en 2001.
À contretemps, une revue du mouvement libertaire de Freddy Gomez fondée en 2001.
 Contretemps, un court métrage de Jean-Luc Baillet sorti en 2007.
Contre-Temps, un album de Flavien Berger sorti en 2018.

Notes et références